

Statistiche 
Statistiche aggiornate al 31 agosto 2022.

Presenze e reti nei club

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni